

Personen 
 Pitirim Aleksandrovitsj Sorokin
 Valeri Jevgenjevitsj Sorokin
 Vladimir Georgievitsj Sorokin
 Anna Sorokin

Platsen 
 Sorokin (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Sorokin (Krasnodar) - choetor in de Russische kraj Krasnodar